Фергана — историческая область в Средней Азии (район Ферганской долины). Один из древнейших районов оседло-земледельческой культуры, восходящей к бронзовому веку (см. статьи Дальверзинское поселение, Чустское поселение), хлопководство было известно здесь с рубежа н. э. В VIII веке завоёвана арабами, затем входила в состав ряда среднеазиатских государств. Во 2-й половине XVIII века отделилась от Бухарского ханства и составила основу территории Кокандского ханства, после упразднения которого в 1876 г. вошла в состав Российской империи.

История 
Местная династия Ферганы непрерывно правила с III века. Имена правителей не сохранилось. Между 624 и 649 годами местный правитель Циби был убит тюрком Кань Мохэдо. Но вскоре его изгнал представитель династии Ашина Шуни. После него правил его сын Йебочжи. Затем при не совсем ясных обстоятельствах старая династия вновь оказалась у власти. Титул правителя — ихшид (ихшад).

Правители 
Фергана (Бохань) (ок. 180—770)
 ок. 180—630 кушанская династия.
 Киби (Циби) (ок. 600—630).
 ок. 635 тюркское завоевание.
 Кань Мохэдо

Фергана (ок. 630—770)

Столица: Касан. Титул: ихшид, тархан.
 1. Ашина Шени (Шуни) (ок. 630—650).
 2. Йебочжи (ок. 650—660).
 3. Аляошань (ок. 660—680).
 4. Тар (Алутар) (ок. 680—720).
 5. Арслан-тархан (Асилань-дагачжу) (ок. 720—750).
 6. Чжун-цзюэ (Учжунцзйе) (ок. 750—770).
 Сйеюй ?
 ок. 770 арабское завоевание.

См. также 
 Давань

Примечания

Литература 
 Бернштам А. Н.. Древняя Фергана. Ташкент, 1951 г.
 Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы, М.-Л., 1962 (Материалы и исследования по археологии СССР, № 118)
 Сорокин С. С. Древние скотоводы Ферганских предгорий // Исследования по археологии СССР. М., 1961 г.
 
 Сычев Н. В. Книга династий. М., 2008 г.

Исторические области Центральной Азии
Исторические области Узбекистана
Исторические области Киргизии
Исторические области Таджикистана
Ферганская область
Согдийские княжества